Влади́мир Алекса́ндрович Шаро́в (7 апреля 1952, Москва — 17 августа 2018, там же) — русский писатель, историк. Лауреат множества литературных премий, в том числе «Русского Букера» и «Большой книги». Кандидат исторических наук.

Автор девяти романов, двух сборников эссе, двух сборников стихов. Романы Шарова переведены на английский, арабский, болгарский, итальянский, китайский и французский языки.

Научные публикации

Романы

Несостоявшиеся публикации

Переводы

Рассказы, сказки

Стихотворения

Эссе

Сборники

Интервью

Анкеты

Монологи

Диалоги

Полилоги

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

 

Шаров